

NP

Sigle 

Le sigle NP peut signifier :
 Nintendo Power, revue de jeux vidéo ;
 No Power, un mode de circulation de la norme de signalisation ferroviaire européenne ETCS ;
 No Problem (en français, « pas de problème »), abréviation utilisée la plupart du temps sur Internet et sur les jeux en ligne ;
 Non-deterministic Polynomial time : Problèmes Non-déterministes Polynomiaux, une notion apparaissant dans la théorie de la complexité des algorithmes (voir notamment la classe NP et problème NP-complet) ;
 Norme professionnelle ;
 Notre Père, la principale prière des chrétiens ;
 Now Playing, désignation du titre de musique à l'écoute à l'instant présent sur une radio. Ce sigle est couramment utilisé sur le réseau social Twitter : un message qui contient le hashtag #NP désigne le nom d'artiste et de la piste actuellement écoutée par l'émetteur du message, dans le but de faire découvrir de nouveaux artistes à ses followers ;
 NRAO Pulsar, désignation pour les pulsars découverts au National Radio Astronomy Observatory (États-Unis d'Amérique). Voir Désignation des pulsars.

Code 
 Le code NP représente le Népal, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2.

Chimie 
 NP est la formule chimique du nitrure de phosphore.
 Le 2-NP, ou 2-Nitropropane.

Np

Linguistique 
 Np est un digramme de l'alphabet latin.

Symbole 
Le symbole Np peut représenter :
 le neptunium, un élément chimique, selon la liste des éléments par symbole ;
 le néper, une unité de mesure logarithmique ;
 le nombre de puissance (écrit N), un nombre sans dimension utilisé en mécanique des fluides et en génie des procédés pour caractériser le mélange d'un fluide.

np 
 Le code .np se rapporte au Népal, selon la liste des Internet TLD (Top level domain).

n.p. 
 Abréviation pour non paginé.

Notes et références